Hindrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hindrichs (1928–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Gunnar Hindrichs (* 1971), deutscher Philosoph
 Wolfgang Hindrichs (1933–2012), deutscher Sozialwissenschaftler

Siehe auch:
 Hinrichs